Zinger steht für:

 Zinger Burger, ein Hamburger von Kentucky Fried Chicken
 Mitsubishi Zinger, Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi

Zinger ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Zinger (1899–1982), deutscher Politiker (CDU)
 Nikolai Jakowlewitsch Zinger (1842–1918), russischer Astronom, Geodät und Kartograf
 Oleg Zinger (1909–1997), russisch-deutscher Maler, Graphiker und Illustrator
 Wassili Jakowlewitsch Zinger (1836–1907), russischer Mathematiker und Botaniker